Franc Jeu désigne :
 Franc Jeu, titre français du film d'Archie Mayo Gambling Lady, sorti en 1934 ;
 Franc Jeu, titre français du film de Jack Conway Honky Tonk, sorti en 1941 ;
 Franc Jeu, hebdomadaire de bande dessinée belge publié de 1944 à 1945.